Лливе́лин и возможные вариации Ллуэ́лин, Ллеуэ́лин (), Ллуэ́ллин (), Ллеуэ́ллин (), Ллуэ́ллен (), — валлийское личное имя и производная от него фамилия:

Личное имя 
 Лливелин ап Иорверт (; около 1173—1240) или Лливелин Великий () — правитель королевства Гвинед и де-факто почти всего Уэльса.
 Давид II ап Лливелин  (; ок.1215 — 25 февраля 1246) принц Гвинеда и Уэльса,  сын и наследник Лливелина Великого. Годы правления с 1240 по 1246.
 Лливелин ап Грифид (; около 1223—1282) или Лливелин Последний () — правитель королевства Гвинед и последний валлийский принц Уэльса.

Фамилия 
 Лливелин, Давид (; 1940) — британский пианист, дирижёр, педагог, музыковед и композитор.
 Ллевеллин, Джон Джестин, барон Ллевеллин (1893—1957) — британский государственный и колониальный деятель, генерал-губернатор Федерации Родезии и Ньясаленда.
 Ллевелин, Десмонд (; 1914—1999) — английский актёр, прославившийся ролью Q в серии фильмов о Джеймсе Бонде.
 Ллевеллин, Уильям (; 1858—1941) — английский художник, президент Королевской академии художеств (1928—1938).
 Ллевеллин, Родди — британский дизайнер, ставший известным из-за романа с принцессой Маргарет.

Примечания